CKN est un code qui peut faire référence à :
 CKN, l'ancien code du Congo-Kinshasa dans la liste des codes pays du CIO ;
 Kirkwood Field, aéroport municipal de Crookston dans le Minnesota, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports